Фофаново — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Филинского сельсовета.

Из истории 
В прошлом — деревня Клинского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Клин показана деревня Фофанова и в ней 18 дворов крестьянских.

Население

Источники 

Населённые пункты Вачского района